Ве́рле Ге́ринкс (; ) — бельгийская кёрлингистка и общественно-политический деятель.

В составе смешанной сборной Бельгии участница , в составе смешанной парной сборной Бельгии участница .

В кёрлинге для смешанных команд играет на позиции первого, скип команды.

С 2019 является мэром бельгийской общины Земст ().

Команды 

(скипы выделены полужирным шрифтом)

Частная жизнь 
Замужем, четверо детей.

Занимается кёрлингом с 2017.

Примечания

Ссылки 
 Veerle Geerinckx - Players Passport - Belgian Curling Association
 

Кёрлингисты по алфавиту
Кёрлингисты Бельгии